Noites do Sertão pode referir-se a:

 Noites do Sertão (livro), de João Guimarães Rosa
 Noites do Sertão (filme), produção brasileira (1984) com Débora Bloch e Cristina Aché
 Noites do Sertão (canção), de Milton Nascimento e Tavinho Moura

Desambiguações de artes